Sydlik ist der Familienname folgender Personen:
 Kathrin Sydlik (* 1966 als Kathrin Langschwager), deutsche Volleyballspielerin
 Luisa Sydlik (* 1996), deutsche Volleyballspielerin
 Sandra Sydlik (* 1990), deutsche Volleyballspielerin